Суперкубок Испании по футболу 2004 года () — 19-й розыгрыш турнира, проводившийся каждый год, начиная с 1982 года.

Суперкубок Испании по футболу — ежегодный футбольный турнир, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. Состоит из двух матчей.

В этом розыгрыше встречались победитель чемпионата Испании сезона 2003/04 «Валенсия» и обладатель Кубка Испании сезона 2003/04 «Реал Сарагоса».

Первый матч состоялся 21 августа на стадионе Ла-Ромареда в Сарагосе и завершился победой «Валенсии» со счетом 1:0.

Ответная игра состоялась 24 августа в Валенсии на стадионе Месталья. В том матче победила «Сарагоса» счетом 1:3.

По сумме двух встреч (3:2) победила и завоевала Суперкубок Испании по футболу команда «Реал Сарагоса», в первый раз в своей истории став победителем турнира.

Первый матч

Отчет о матче

Второй матч

Отчет о матче

Ссылки 
 Суперкубок на RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2004 году
Август 2004 года
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
События 21 августа
Спортивные соревнования в Сарагосе
События 24 августа
Спортивные соревнования в Валенсии
Спорт в Испании в 2004 году